«Земля́ коче́вников» () — американский драматический фильм 2020 года, основанный на одноимённой документальной книге Джессики Брудер. Сценаристом, монтажёром, продюсером и режиссёром картины является Хлоя Чжао. Главная героиня в исполнении Фрэнсис Макдорманд — пожилая американка, которая после смерти мужа и потери постоянной работы решает покинуть родной городок и странствовать по Америке, живя в фургончике и ведя кочевой образ жизни.

Премьера «Земли кочевников» состоялась 11 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале, где фильм завоевал главный приз — «Золотого льва». Картина также получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Она вышла в ограниченный недельный прокат в США 4 декабря 2020 года, 29 января 2021 года была выпущена компанией Searchlight Pictures в некоторых кинотеатрах IMAX, а с 19 февраля стала доступна в цифровом формате на Hulu.

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актёрскую игру (в особенности Фрэнсис Макдорманд). На 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» «Земля кочевников» получила шесть номинаций, а потом — премии «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса» (Макдорманд). Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссёром в истории, получившей эту награду.

Фильм получил четыре номинации на «Золотой глобус», в итоге завоевав эту премию в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссёр». Также фильм был представлен в семи номинациях на 74-ой церемонии BAFTA и одержал победу в четырёх из них: за «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» (Хлоя Чжао), «Лучшую женскую роль» (Фрэнсис МакДорманд) и «Лучшую операторскую работу» (Джошуа Джеймс Ричардс).

Сюжет 
В 2011 году Ферн теряет работу после закрытия в городке Эмпайр, штат Невада, завода по производству гипсокартона, на котором она работала в течение многих лет вместе со своим недавно умершим мужем. Ферн решает продать большую часть своего имущества и купить фургон, чтобы жить и путешествовать по стране в поисках работы. Зимой она устраивается на сезонную работу в сортировочный центр Amazon.

Линда, подруга и коллега, приглашает Ферн посетить «рандеву бродяг на колесах», проходящий посреди пустыни в  (штат Аризона). Его организатором выступает , который поддерживает «кочевников», нуждающихся в помощи. Первоначально Ферн отказывается, но меняет свое мнение после того, как наступают холода, и ей не удаётся найти новую работу. На слёте Ферн знакомится с «кочевниками» и учится основным навыкам выживания и самообеспечения на дороге.

Когда у фургона Ферн спускает шина, она обращается к живущей по соседству «кочевнице» по имени Суонки и просит подбросить её в город. Суонки упрекает Ферн в том, что у неё нет запаски, и помогает залатать колесо; они становятся хорошими подругами. Суонки рассказывает Ферн, что у неё диагностирован рак с метастазами и ей осталось жить меньше года. Однако она не намерена сидеть взаперти в больнице и собирается отправиться на Аляску, о которой у неё остались хорошие воспоминания. В конце концов они расстаются.

Ферн устраивается на работу администратором лагеря в кемпинге «Кедровый перевал» в национальном парке Бэдлендс, где она вновь встречает Дэвида, ещё одного «кочевника», с которым она ранее познакомилась в пустыне на танцах. Дэвид временно работает в национальном парке Бэдлендс; когда он заболевает, Ферн навещает его в больнице, где ему делают срочную операцию. Позже они работают в забегаловке «Уолл Драг» в Южной Дакоте. Однажды в ресторан приходит Питер, взрослый сын Дэвида, который рассказывает, что его жена беременна, и просит Дэвида повидаться с внуком. Дэвид колеблется, но Ферн уговаривает его отправиться к семье. Дэвид предлагает ей поехать вместе с ним, но она отказывается.

Ферн устраивается на новую работу на завод по переработке сахарной свёклы. Её фургон ломается, а ремонт стоит дорого. Она навещает семью сестры в Калифорнии, и та одалживает ей деньги. Она спрашивает, почему Ферн никогда не было рядом в их жизни и почему Ферн осталась в Эмпайр после смерти мужа. Позже Ферн навещает семью Дэвида и его сына; она узнает, что Дэвид решил остаться с ними надолго. Он признаётся в своих чувствах к ней и приглашает её навсегда поселиться в гостевом доме, но она спустя всего несколько дней решает уехать и отправляется к океану.

Ферн возвращается на сезонную работу в Amazon, а впоследствии вновь приезжает на слёт в Аризоне. Она узнает, что Суонки умерла и вместе с другими «кочевниками» отдает дань её памяти. Ферн рассказывает Бобу о своих отношениях с покойным мужем, а Боб делится историей недавнего самоубийства своего взрослого сына. Боб придерживается мнения, что у кочевников не бывает окончательного «прощай»: они всегда говорят «Увидимся на дороге!»

Через некоторое время Ферн возвращается в заброшенный Эмпайр, чтобы избавиться от вещей, которые она хранила на складе. Перед тем, как снова отправиться в путь, она посещает завод и дом, в котором жила вместе с мужем.

В ролях 
 Фрэнсис Макдорманд — Ферн
 Дэвид Стрэтэйрн — Дэвид
 Линда Мэй — Линда Мэй
 Суонки — Суонки
  — Боб
 Дерек Эндрес — Дерек
  — Питер

Производство 
Фрэнсис Макдорманд и  в 2017 году приобрели права на экранизацию книги Джессики Брудер «Земля кочевников: Выжить в Америке XXI века». После просмотра фильма Хлои Чжао «Наездник» на Международном кинофестивале в Торонто в 2017 году Макдорманд решила обратиться к Чжао по поводу проекта. Она и Спирс встретились с Чжао на 33-й церемонии вручения премии «Независимый дух» в марте 2018 года, и та согласилась стать сценаристом и режиссёром фильма.

Съёмки фильма проходили в течение четырёх месяцев в 2018 году, при этом Чжао приходилось делить график между съёмочной площадкой и предпроизводством фильма «Вечные». Съёмочная группа жила в фургонах в течение всего периода съемок. В картине снялись Дэвид Стрэтэйрн, настоящие кочевники Линда Мэй, Суонки и . Макдорманд, Спирс, Молли Эшер, Дэн Дженви и Чжао выступили в роли продюсеров.

Прокат 
В феврале 2019 года компания Searchlight Pictures приобрела права на мировой прокат «Земли кочевников». Мировая премьера фильма состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале 11 сентября 2020 года, в тот же день он был показан на Международном кинофестивале в Торонто.

Выход фильма в прокат планировался на 4 декабря 2020 года, однако Searchlight отложил его до 19 февраля 2021 года из-за пандемии COVID-19. Фильм демонстрировался в некоторых американских кинотеатрах IMAX с 29 января 2021 года, а 19 февраля вышел в широкий прокат в США и в тот же день стал доступен на Hulu.

Searchlight не разглашает сумму сборов «Земли кочевников». По данным других источников, фильм заработал 170 000 долларов за время двухнедельного показа в IMAX, а затем 503 000 долларов в 1 175 кинотеатров в первый уикенд широкого проката (всего 673 000 долларов. Во второй уикенд он собрал примерно 330 000 долларов в 1 200 кинотеатрах, что составило в общей сложности 1 млн долларов за четыре недели.

Рейтинги 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 94 % на основе 356 отзывов со средней оценкой 8,8/10. Консенсус критиков гласит: «„Земля кочевников“ — это поэтический этюд забытого и угнетённого, который прекрасно отражает беспокойство после экономического кризиса 2008 года». На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 94 из 100 на основе 49 рецензий, что свидетельствует о «всеобщем признании».

На сайте IMDb среди 65 000 отзывов картина получила рейтинг 7,5. Пользователи крупнейшего русскоязычного интернет-сервиса «Кинопоиск» оценили фильм в 7,3 балла.

Награды и номинации 
«Земля кочевников» завоевала «Золотого льва» на 77-м Венецианском кинофестивале, а также приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм получил четыре номинации на 78-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» и завоевал победу в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссёр»; Хлоя Чжао стала второй женщиной и первой азиаткой, признанной лучшим режиссёром. Он получил шесть номинаций на 26-й церемонии вручения премий «Выбор критиков» и пять номинаций на 36-й церемонии вручения премий «Независимый дух». На 27-й церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США Макдорманд была номинирована в категории «Лучшая актриса». Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Землю кочевников» в список десяти лучших фильмов 2020 года.

На 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» «Земля кочевников» получила 6 номинаций, а потом — премии «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса» (Макдорманд). Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссёром в истории, получившей эту награду.

Примечания

Ссылки 
 Плахов А. «Земля кочевников»‎: дом, который построила Ферн
 Цыркун Н. Блюз печальных дорог: американская мифология «Земли кочевников»

Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы США 2020 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Хлои Чжао
Экранизации документальной прозы
Фильмы Searchlight Pictures
Фильмы о Калифорнии